Rivière aux Écorces kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Écorces (vattendrag i Kanada, lat 46,44, long -73,15), Québec, 
 Rivière aux Écorces (vattendrag i Kanada, lat 47,02, long -77,96), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar